Esistono più comuni francesi con questo nome

Fenioux – Charente Marittima
Fenioux – Deux-Sèvres